

Каскіново — присілок, Кугарчинський район, Башкортостан
 Каскіново — присілок, Кусинський район, Челябінська область